Dear ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Dear (* 1943), englischer Fußballspieler
 Cleveland Dear (1888–1950), US-amerikanischer Politiker
 Dave Dear (* 1946), britischer Sprinter
 Geoffrey Dear, Baron Dear (* 1937), britischer Polizeichef und Mitglied im House of Lords
 John Dear (* 1959), US-amerikanischer Jesuitenpater, Autor und Friedensaktivist
 Matthew Dear, US-amerikanischer DJ
 Nick Dear (* 1955), englischer Dramatiker
 William Dear (* 1943), kanadischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

Außerdem ist Dear 
 der Titel eines Albums der südkoreanischen Band The Grace, siehe Dear…
 der Titel einer Magareihe von Cocoao Fujiwara, siehe dear (Manga)

Siehe auch:
 Deer
 Deere
 Dier
 Tear
 Dears